Mandara (rijk), een voormalig Afrikaans koninkrijk in Noord-Kameroen
 Mandarawa, het volk behorend bij dat rijk
 Mandara (taal), de taal van dat volk
 Mandara (gebergte), gebergte in Kameroen
 Mandara (berg), mythische berg in het hindoeïsme